

Давлятовка — присілок, Аскінський район, Башкортостан
 Давлятовка — присілок, Караідельський район, Башкортостан

Див. також 
 Даулет